Citrus pode referir-se a:
 Citrus — género de plantas da família Rutaceae, ordem Sapindales

Geografia dos Estados Unidos

Califórnia 
 Citrus (Califórnia) — região censo-designada
 Citrus Heights — cidade do condado de Sacramento

Florida 
 Condado de Citrus

Regiões censo-designadas 
 Citrus Springs
 Citrus Hills
 Citrus City
 Citrus Park
 Citrus Ridge

Desambiguação
Desambiguações de topônimos